Кореннóй конéц ( — «устойчивая часть») — один из двух концов троса, который — закреплён, уложен в бухту, нагружен или натянут. В связи с натяжением, коренной конец троса не может быть использован при завязывании узла. Коренной конец — нерабочая часть троса, которая противоположна ходовому (рабочему) концу троса — другому из двух концов верёвки. При работе с блоками коренной конец (лопарь) может быть короче ходового конца. В морском деле называют «коренным концом», в туризме и альпинизме — «грузовой верёвкой».

При завязывании галстука узкий конец, вокруг которого широким концом завязывают узел, называют «пассивным» (однако, есть галстучные узлы, в которых узкий конец является «активным»).

См. также 
 Ходовой конец — один из двух концов троса, который — незакреплён, свободен и находится в руках, поэтому им завязывают узел
 Пéтля́ — изогнутый трос
 Колы́шка — петля на верёвке с перекрещенными концами
 Шлаг — оборот верёвки вокруг предмета так, что конец направлен в противоположную сторону
 Полуштык — перекрещивающийся обнос верёвкой предмета
 Полуузел — перехлёст концов верёвки

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Ф. Г. Алексеевский, Такелажные работы, Издательство «Министерство речного флота СССР», Москва, 1948, Издание пятое
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6
 Грэм Маклахлен, Узлы: карманный справочник: 40 пошаговых инструкций для начинающих; — Москва, Эксмо, 2021. — 160 с.: ил. — (Подарочные издания. Досуг.) 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров 
 Е. П. Леонтьев, Школа яхтенного рулевого, Издание 2-е переработанное и дополненное. Москва. «Физкультура и спорт». 1974
 Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка). 
 Амберли Лу, Галстуки. 32 способа выглядеть стильно. — М.: Эксмо, 2011. — 208 с.: ил.

Примечания 

Такелаж
Морские термины